Slovo selanka (z pol. sielanka a sioło, vesnice) je nejednoznačné a vyjadřuje více různých významů :

obecný význam slova
 synonymum pro slovo idyla
 prostý, klidný pohodový život či klidné, mírné, neagresivní prostředí apod.

v literatuře
 selanka (literatura) – kratší báseň či drobnější prozaické dílo z prostředí venkovského života

v hudbě
 selanka (hudba) – drobná jednovětá hudební skladba zpravidla v jednoduché formě (obvykle ve formě písňové)